Numele de Uileacu poate să însemne:

 Uileacu de Beiuș, Bihor 
 Uileacu de Criș, Bihor
 Uileacu de Munte, Bihor
 Uileacu Șimleului, Sălaj
 Uileacu Tisei, Ucraina